I. Osin korikoszi úr (?–1264), Baebaroni Konstantin örményországi régens fia, I. Hetum örmény király öccse
II. Osin korikoszi úr (?–1329), Örményország régense, Hetum, a Történetíró fia